Pterois lunulata — рыба семейства скорпеновых.

Вид распространен в Индо-Тихоокеанском регионе от Маврикия до юга Японии и далее на юг до Новой Каледонии и северной Австралии.

Рыба среднего размера 25—35 см длиной, яркой расцветки. Тело беловатого цвета со множеством тонких и широких коричневых поперечных полос. Грудные плавники относительно крупные с ядовитыми жёсткими лучами. В спинном плавнике 13 жёстких лучей, снабжённых ядовитыми железами, и 13 мягких лучей.

Это морской, тропический вид, обитающий на коралловых рифах на глубине до 170 м.
Питается мелкой рыбой и ракообразными.

Фото

Ссылки 
 
 Bergbauer, Myers, Kirschner: Das Kosmos Handbuch Gefährliche Meerestiere. 2008, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart, ISBN 978-3-440-10945-8

Крылатки
Ядовитые животные
Животные, описанные в 1843 году
Рыбы Индо-Тихоокеанской области
Таксоны, описанные Конрадом Якобом Темминком
Таксоны, описанные Германом Шлегелем